Архиепи́скоп Мефо́дий ( в миру Никола́й Никола́евич Срибня́к ; ) — епископ Православной церкви Украины (с 2019).

Ранее — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Сумской и Ахтырский (с 2004).

Биография 
Родился 8 июня 1957 года в селе Грабовка в Калушском районе Ивано-Франсковской области.

В юности переехал в Сибирь, где с 1978 по 1986 год работал лесником и старшим лесником в Красноярском крае.

В 1985 году окончил Сибирский технологический институт в Красноярске, после чего с 1986 по 1992 год работал заместителем директора Иркутского медицинско-оздоровительного центра. Учился в медицинском училище, а затем — в Иркутском медицинском институте, который не окончил по причине своего отъезда в Украину в 1994 году. С 1992 по 1994 год был председателем Украинского землячества Иркутска.

В 1995 году архиепископом Днепропетровским и Криворожским Адрианом (Стариной) в Богоявленском соборе города Ногинска был рукоположен в сан диакона, а затем — в сан пресвитера.

С 1996 по май 2004 года был секретарём Днепропетровско-Криворожской епархии и одновременно настоятелем храма Святого Духа в Днепропетровске. Учился в духовной семинарии в Ногинске, затем — в Волынской духовной семинарии, которую окончил в 1999 году.

В 2004 году окончил Львовскую духовную академию.

14 мая 2004 года Священным Синодом УПЦ Киевского патриархата был избран для рукоположения в сан епископа Сумского и Ахтырского.

23 мая 2004 года наместником Свято-Михайловского Златоверхого монастыря был пострижен в монашество с именем Мефодий.

5 июня 2004 года во Владимирском кафедральном соборе в Киеве состоялось его наречение во епископа Сумского и Ахтырского, которое совершили: Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет (Денисенко), архиепископ Переяслав-Хмельницкий Димитрий (Рудюк), епископ Белоцерковский Александр (Решетняк) и епископ Харьковский и Богодуховский Флавиан (Пасичник). 6 июня 2004 там же теми же архиереями рукоположен во епископа

С 28 февраля по 13 декабря 2006 года временно управлял по совместительству Черниговской епархией.

23 января 2012 года Указом патриарха Филарета (Денисенко) был возведён в сан архиепископа.

15 декабря 2018 года вместе со всеми другими архиереями УПЦ КП принял участие в объединительном соборе в храме Святой Софии, войдя, таким образом, в состав ПЦУ.

В конце апреля 2019 года участвовал во встрече 58-й отдельной мотопехотной бригады. Мероприятия проводились на Сумщине. В тот же день молился за павших бойцов бригады.

Награды 
 Орден Георгия Победоносца (14 декабря 2006)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Сибирского технологического университета
Выпускники Львовской православной богословской академии
Епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата
Архиепископы Православной церкви Украины